Lezgiërs; een volk in het zuiden van de Russisch autonome republiek Dagestan en in het aangrenzende Azerbeidzjan
 Lezgisch; een Nach-Dagestaanse taal gesproken door hoofdzakelijk de Lezgiërs
 Lezgi-talen; een taalgroep binnen de Nach-Dagestaanse talen